Ла Нормал има више значења:

 Ла Нормал (Хантетелко), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Нормал (Темоак), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Ла Нормал (Акатлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику